El Torneig de Ginebra 2019, oficialment conegut com a Banque Eric Sturdza Geneva Open 2019, és una competició tennística professional que es juga sobre terra batuda i està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La 17a edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 25 de maig de 2019 al Tennis Club de Genèv de Ginebra, Suïssa.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2019
ATP Tour 2019